Paro Football Club é um clube de futebol do Butão da cidade de Paro fundado em 2018. Disputou a primeira divisão nacional do Butão pela primeira vez em 2018. O Eles também têm uma seção feminina e de futsal.

História 
O Paro FC competiu na Liga Nacional do Butão de 2018 depois de vencer o Paro United no torneio de qualificação e terminou a temporada como vice-campeão, atrás do Transport United . Em 2019, o Paro FC chegou às semifinais do primeiro Samtse Championship. Durante a mesma temporada, o Paro FC conquistou seu primeiro título da liga nacional ao vencer a edição de 2019 da Premier League do Butão.

Títulos 
• Premier League do Butão.

Campeão (2): 2019 e 2021.

Vice-campeão (1): 2018

• Jigme Dorji Wangchuk Memorial Gold Cup

Campeão (1): 2019.

Clubes de futebol do Butão